Marlar est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (15e siècle), homme politique anglais
 (né en 1978), coureur automobile américain
Robin Marlar (1931-2022), joueur anglais de cricket

Voir aussi

Homonymie de patronyme